Кубок Каталонии по футболу среди женщин (; ) — футбольный турнир среди женских футбольных клубов, базирующихся в испанском автономном сообществе Каталония. Турнир проводится Федерацией футбола Каталонии с 2005 года. С тех пор в первых пяти розыгрышах в финале «Эспаньол» непременно встречался с «Барселоной» и лишь в 2009 году «Барселона» смогла взять трофей. В 2010 году «сине-гранатовые» повторили свой успех, переиграв «Ль`Эстартит», а в 2011 году в очном соперничестве с «Эспаньолом» сократили отставание по количеству побед в турнире до минимума.

Результаты

Ссылки 
 О турнире на сайте Федерации футбола Каталонии

Футбольные соревнования в Испании
Футбол в Каталонии
Каталония